Безабде () — город-крепость в царстве Кордуена, находящийся на границе Восточной Римской Империи.

История 
Он сыграл большую роль в римско-персидских войнах в период 4 века н.э. Он был осажден два раза в 360 году, подробно рассказано Аммианом Марцеллином. Сасаниды во главе с Шапуром II захватили город, несмотря на непреклонное сопротивление трех римских легионов лучников. Римская контратака под предводительством Констанция II провалилась, но он вернулся в римские руки после ухода сасанидов. Безабде был передан сасанидам по персидско-римскому мирному договору 363 года, после чего исчез из исторических записей.

Джеймс Кроу отмечает: Раньше считалось, что Безабде был расположен недалеко от современного Джизре, на западном берегу Тигра. Однако археологические изыскания обнаружили крупный позднеримский объект в Эски-Хендеке, в 13 км (8 милях) к северо-западу от Джизре. Очертания города трапециевидные и выровнены над рекой. Можно видеть, что он разделен на два отдельных корпуса, с пристройкой к западу и четкими следами выступающих башен и нескольких оборонительных сооружений.

Примечания 

Древняя Месопотамия
Древние города
История Курдистана